Elmaleh ist der Familienname folgender Personen:

 Gad Elmaleh (* 1971), Komiker und Filmschauspieler marokkanischer Herkunft
 Victor Elmaleh (1918–2014), US-amerikanischer Unternehmer